Victor Zilberman ist der Name folgender Personen:

* Victor Zilberman (Boxer) (* 1947), rumänischer Boxer
 Victor Zilberman (Ringer) (* 1947), kanadischer Ringer